Belize (land), een land in Noord/Midden-Amerika
 Belize (district), een district van Belize
 Belize City, de grootste stad van Belize
 Belize (Toledo), een plaats in het Belizaanse district Toledo
 Belize (rivier), een rivier in Belize
 Belize (Angola), een stad in Angola